Å som ortnamn kan syfta på:

Geografi

Sverige
Å, Hallsbergs kommun – Hallsbergs kommun
Å, Härryda kommun – Härryda kommun
Å, Kramfors kommun – Kramfors kommun
Å, Motala kommun – Motala kommun
Å, Nordanstigs kommun – Nordanstigs kommun
Å, Norrköpings kommun – Norrköpings kommun
Å, Stenungsunds kommun – Stenungsunds kommun
Å, Sundsvalls kommun – Sundsvalls kommun
Å, Svenljunga kommun – Svenljunga kommun
Å, Söderhamns kommun – Söderhamns kommun
Å, Uddevalla kommun – Uddevalla kommun
Å, Örnsköldsviks kommun – Örnsköldsviks kommun

Danmark
Å, Danmark – en by på Fyn

Norge
Å, Moskenes – en by i Moskenes kommun, Nordland fylke
Å, Andøy – en by i Andøy kommun, Nordland fylke
Å, Meldal
Å, Vest-Agder
Å, Åfjord

Se även
Å
Å (vattendrag)